Cette page référence les homonymes d'hôtel de Brancas. Principalement, celui de Paris et d'Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence 
 Hôtel de Brancas

Avignon 
 Hôtel de Brancas

Paris 
 Hôtel de Brancas

Voir aussi 
 Liste des monuments historiques d'Aix-en-Provence
 Liste des hôtels particuliers parisiens

Brancas